Ланц — діалектна назва ланцюга.

Топонім 

 Ланц (Ланс) — муніципалітет у складі автономної спільноти Наварра.

 Ланц — громада в землі Бранденбург.

Прізвище 
 Волтер Ланц (1899—1994) — американський карикатурист, мультиплікатор, продюсер і режисер.